Капелла Всех Святых (kaple Všech svatých) — католическая дворцовая капелла, находящаяся в Пражском Граде в столице Чехии.

История 
Дворцовая капелла Всех Святых стоит на месте часовни в романском стиле 12-го века, перестроенной в 1263—1264 годы. Действующая капелла была построена где-то между 1356 и 1383 годами по планам Петера Парлержа.

Хотя изначально капелла стояла отдельно, она пострадала в пожаре 1541 года. Последующая реконструкция и расширение привели к тому, что капелла потеряла свой первоначальный облик и примкнула к Владиславскому залу Старого королевского дворца. Внутри капеллы находится могила cвятого Прокопия, а росписи на стенах рассказывают о его жизни. Войти внутрь можно из Владиславского зала.

Примечания

Литература 
 Záruba, František: Capella regia — kaple Všech svatých na Pražském hradě. In: Castellologica Bohemica XII, 2010, 97-133
 

Всех Святых
Прага
Всех Святых